Keindorf ist der Name

 eines Ortsteils von Etingen

Keindorf ist der Familienname von

 Thomas Keindorf (* 1958), Politiker (CDU) 

Siehe auch:
 Kaindorf
 Keindorff